Aceasta este o listă de țări alfabetică a evoluției Produsului Intern Brut (PIB) nominal pe cap de locuitor, atât în trecut cât și cea prezisă în viitor. Această listă este bazată pe cursul de schimb oficial, nefiind ajustată la paritatea puterii de cumpărare (PPP). Valorile sunt date în dolari americani ($) și nu sunt ajustate pentru inflație. Aceste cifre au fost luate din baza de date "Perspectiva Economică a Lumii" (din eng. World Economic Outlook) a Fondului Monetar Internațional, precum și de la Banca Mondială sau diverse alte surse.

Estimările FMI între 1980 și 1989

Estimările FMI între 1990 și 1999

Estimările FMI între 2000 și 2009

Estimările FMI între 2010 și 2019

Estimările FMI între 2020 și 2022

Estimările Băncii Mondiale între 1960 and 1969

Estimările Băncii Mondiale între 1970 and 1979

Prezicerile Centrului pentru Cercetări în Economie și Afaceri pentru anul 2030

Tabelul de mai jos prezintă PIB-ul nominal pe cap de locuitor prezis pentru top 20 cele mai mari economii în anul 2030. Aceste estimări au fost realizate de think-tank-ul britanic "Centrul pentru Cercetări în Economie și Afaceri" în Decembrie 2015. Cifrele PIB-ului total au fost împărțite în funcție de prezicerile populației statelor lumii pentru anul 2030.

Surse
International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO) database, October 2016 edition, gross domestic product (nominal) per capita, current prices, (millions of) U.S. dollars.

Referințe

Linkuri externe
IMF website
2017 World Economic Outlook (WEO) Database
Archive of the WEO databases, from 1999 to 2015

Liste de țări